Philipp Stöhr kan syfta på:

* Philipp Stöhr (1849–1911), tysk anatom
 Philipp Stöhr (1891–1979), tysk anatom